

Cabeça de série

 Novak Djokovic (Campeão)
 Rafael Nadal (Final)
 Roger Federer (Semi Final)
 Andy Murray (Semi Final)
 David Ferrer (Quarta Rodada)
 Robin Söderling (lesionado)
 Gaël Monfils (Segunda Rodada)
 Mardy Fish (Quarta Rodada)
 Tomáš Berdych (Terceira Rodada, lesionado)
 Nicolás Almagro (Primeira Rodada)
 Jo-Wilfried Tsonga (Quartas de Final)
 Gilles Simon (Quarta Rodada)
 Richard Gasquet (Segunda Rodada)
 Stanislas Wawrinka (Segunda Rodada)
 Viktor Troicki (Primeira Rodada)
 Mikhail Youzhny (Primeira Rodada)

<ol start=17>
 Jürgen Melzer ''(Segunda Rodada)
 Juan Martín del Potro ''(Terceira Rodada)
 Fernando Verdasco ''(Terceira Rodada)
 Janko Tipsarević ''(Quartas de Final, lesionado)
 Andy Roddick ''(Quartas de Final)
 Alexandr Dolgopolov ''(Quarta Rodada)
 Radek Štěpánek ''(Segunda Rodada)
 Juan Ignacio Chela ''(Terceira Rodada)
 Feliciano López ''(Terceira Rodada)
 Florian Mayer ''(Terceira Rodada)
 Marin Čilić ''(Terceira Rodada)
 John Isner ''(Quartas de Final)
 Michaël Llodra ''(Segunda Rodada)
 Ivan Ljubičić ''(Segunda Rodada)
 Marcel Granollers ''(Terceira Rodada)
 Ivan Dodig ''(Primeira Rodada)

Cruzamentos

Fase final

 Q = Qualifier
 WC = Wild Card
 LL = Lucky Loser

 Alt = Alternate
 SE = Special Exempt
 PR = Protected Ranking

 w/o = Walkover
 r = Retired
 d = Defaulted

Primeira fase

Chave 1

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Chave 2

Grupo 5
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Terceira rodada
| RD4=Quarta rodada

| team-width=160

| RD1-seed01=LL
| RD1-team01= R Dutra Silva
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=1
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= L Sorensen
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=0<sup>r
| RD1-score02-5= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=7<sup>7
| RD1-score03-5=6
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= S Johnson
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=3
| RD1-score04-4=6<sup>3
| RD1-score04-5=3

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= R Ginepri
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6<sup>5
| RD1-score05-4=6
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= J Souza
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=7<sup>7
| RD1-score06-4=1
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= M Baghdatis 
| RD1-score07-1=6<sup>2
| RD1-score07-2=6<sup>11
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4=4
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=28
| RD1-team08= J Isner  
| RD1-score08-1=7<sup>7
| RD1-score08-2=7<sup>13
| RD1-score08-3=2
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5= 

| RD1-seed09=18
| RD1-team09= JM del Potro 
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= F Volandri 
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=1
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= D Junqueira 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2= 
| RD1-score11-3= 
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= K Beck
| RD1-score12-1=2<sup>r
| RD1-score12-2= 
| RD1-score12-3= 
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= G García-López
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=77
| RD1-score13-4=4
| RD1-score13-5=77
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= D Gimeno-Traver
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=61
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5=64

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= R Mello 
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4=6
| RD1-score15-5=4
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= G Simon 
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=3
| RD1-score16-5=6

| RD2-seed01=LL
| RD2-team01= R Dutra Silva
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=5
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Referências
 Main Draw

Ligações externas
 Cronograma de horários

S
US Open - Simples masculino